El término pastores puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al plural del sustantivo pastor, que significa persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre;
 al plural del sustantivo pastor, entendido como ministro religioso;

Municipios

En España
a Pastores, un municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León;
a Los Pastores, una pedanía del municipio de San Agustín, en la provincia de Teruel, Aragón;

En Guatemala
a Pastores, un municipio de Sacatepéquez.